Petersburski Uniwersytet Państwowy
 Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu